{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67101) - || 2000 AW78 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67102) - || 2000 AB80 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67103) - || 2000 AC80 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67104) - || 2000 AH81 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67105) - || 2000 AV91 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67106) - || 2000 AF92 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67107) - || 2000 AU93 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67108) - || 2000 AB100 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67109) - || 2000 AC100 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67110) - || 2000 AF101 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67111) - || 2000 AL101 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67112) - || 2000 AA104 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67113) - || 2000 AC114 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67114) - || 2000 AT115 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67115) - || 2000 AF116 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67116) - || 2000 AY116 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67117) - || 2000 AA117 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67118) - || 2000 AB120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67119) - || 2000 AP122 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67120) - || 2000 AY122 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67121) - || 2000 AE123 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67122) - || 2000 AY123 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67123) - || 2000 AL124 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67124) - || 2000 AY127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67125) - || 2000 AC131 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67126) - || 2000 AS133 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67127) - || 2000 AN136 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67128) - || 2000 AQ139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67129) - || 2000 AA140 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67130) - || 2000 AA141 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67131) - || 2000 AC143 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67132) - || 2000 AD145 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67133) - || 2000 AL145 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67134) - || 2000 AB149 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67135) - || 2000 AD152 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67136) - || 2000 AG154 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67137) - || 2000 AX155 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67138) - || 2000 AF165 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67139) - || 2000 AK165 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67140) - || 2000 AD166 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67141) - || 2000 AC169 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67142) - || 2000 AV169 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67143) - || 2000 AY170 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67144) - || 2000 AO171 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67145) - || 2000 AW173 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67146) - || 2000 AN175 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67147) - || 2000 AF176 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67148) - || 2000 AG186 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67149) - || 2000 AA187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67150) - || 2000 AK187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67151) - || 2000 AA188 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67152) - || 2000 AM189 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67153) - || 2000 AP189 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67154) - || 2000 AJ194 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67155) - || 2000 AK194 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67156) - || 2000 AY197 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67157) - || 2000 AR198 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67158) - || 2000 AX199 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67159) - || 2000 AC200 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67160) - || 2000 AT200 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67161) - || 2000 AA205 || 8 januari 2000 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (67162) - || 2000 AR217 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67163) - || 2000 AU228 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67164) - || 2000 AJ229 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67165) - || 2000 AW230 || 4 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67166) - || 2000 AZ232 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67167) - || 2000 AM235 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67168) - || 2000 AX237 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67169) - || 2000 AV241 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67170) - || 2000 AC244 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67171) - || 2000 AQ244 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67172) - || 2000 BH16 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67173) - || 2000 BR17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67174) - || 2000 BS18 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67175) - || 2000 BA19 || 31 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67176) - || 2000 BP20 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67177) - || 2000 BM22 || 30 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67178) - || 2000 BE25 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67179) - || 2000 BQ25 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67180) - || 2000 BJ27 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67181) - || 2000 BZ27 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67182) - || 2000 BQ28 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67183) - || 2000 BT33 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (67184) - || 2000 CS4 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67185) - || 2000 CR6 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67186) - || 2000 CF25 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67187) - || 2000 CL27 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67188) - || 2000 CV28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67189) - || 2000 CT30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67190) - || 2000 CB32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67191) - || 2000 CB38 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67192) - || 2000 CH49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67193) - || 2000 CY57 || 5 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67194) - || 2000 CA61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67195) - || 2000 CT66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67196) - || 2000 CE75 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67197) - || 2000 CU79 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67198) - || 2000 CR91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67199) - || 2000 CP96 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67200) - || 2000 CG97 || 12 februari 2000 || Oaxaca || J. M. Roe|}

Planetoïdenlijsten